Giuseppe Beghetto (1939-), coureur cycliste italien ;
 Luigi Beghetto (1973-), footballeur italien.